Jemeppe-sur-Sambre, een plaats en gemeente in de Belgische provincie Namen
Jemeppe-sur-Meuse, een deelgemeente van de gemeente Seraing in de Belgische provincie Luik
Jemeppe (Marche-en-Famenne), een dorp in Hargimont in de stad Marche-en-Famenne in de Belgische provincie Luxemburg